Queen City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Queen City (Iowa)
 Queen City (Kalifornien)
 Queen City (Missouri)
 Queen City (Pennsylvania)
 Queen City (Texas)

Queen City ist ferner der Name von:
 Queen City (Album), Jazzalbum von J. D. Allen III (2021)